Saint-Prix (ator)

Localidades

Saint-Prix (Allier)
Saint-Prix (Ardèche)
Saint-Prix (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos